Vandever ist der Familienname folgender Personen:

 Ira Vandever (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler
 Kalia Vandever (* 1995), US-amerikanische Jazzmusikerin
 William Vandever (1817–1893), US-amerikanischer Politiker